Creative Control – album del 2009 dei 100 Monkeys
 Creative Control – film del 2015 di Benjamin Dickinson